Concilium ("concilio" o "asamblea" en latín -las palabras latinas contio y comitia también son traducibles por "asamblea"-) puede referirse a:
Las asambleas romanasParticularmente, una de ellas: el Concilium plebis.
Las distintas asambleas eclesiásticas y textos relativos a ellas:
Concilio ecuménico
Sínodo de obisposSacrosanctum Concilium, constitución sobre la sagrada liturgia del Concilio Vaticano II.Concilium, revista internacional de teología.Auxilium et consilium, las obligaciones del vasallo para con su señor en el contrato feudal.
Distintas asambleas medievales, político-eclesiásticas, precedentes de los posteriores parlamentos:Concilium Toletanum, las asambleas del reino visigodo de Toledo.Concilium Germanicum, el primer sínodo eclesiástico de la parte oriental de los reinos francos.Magnum Concilium, nombre de distintas instituciones en distintos reinos:Magnum Concilium (normandos), las asambleas del reino de los normandos, que posteriormente se convirtió en el parlamento bicameral de Inglaterra.
El nombre que recibió en la Edad Media en el reino de Francia la institución que en el Antiguo Régimen era llamada Conseil du Roi.
El nombre de un sinónimo del género botánico Prismatocarpus''.

Notas